2. ŽNL Karlovačka je predstavljala 5. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub bi prešao u viši rang - 1. ŽNL Karlovačku, dok bi posljednjeplasirani ispali u novoformiranu 3. ŽNL.

Tabela

Bilješke 
NK Oštarije je kažnjen oduzimanjem 3 boda

Izvori 

 Krešimir Perušić - 100 godina nogometa u Karlovačkoj županiji 1903-2003, Karlovac 2004., ISBN 953-9969-0-6, str. 305

1998-99
karlovačka-2